Fuenmayor ou l'un de ses composés peut désigner :

Patronymes 
 Alfonso Fuenmayor (1917-1994), écrivain et jouranliste colombien ;
 Johana Fuenmayor (née en 1978) escrimeuse vénézuélienne ;
 José Felix Fuenmayor (1885-1966), écrivain, poète, journaliste et homme politique colombien ;
 Juan Fuenmayor (né en 1979), footballeur vénézuélien ;
 Juan Bautista Fuenmayor (1905-1998), homme politique, avocat et universitaire vénézuélien ;

Toponymes

Fuenmayor, commune de la communauté autonome de La Rioja.

Luis Fuenmayor, quartier de Cabimas dans l'État de Zulia.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme